Lettieri ist der Familienname folgender Personen:

 Al Lettieri (1928–1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Alberto Rodolfo Lettieri (* 1959), argentinischer Historiker
 Dave Lettieri (* 1964), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Gino Lettieri (* 1966), deutsch-italienischer Fußballtrainer
 Michael Lettieri (* 1953), Romanist
 Tino Lettieri (Martino Lettieri; * 1957), italo-kanadischer Fußballtorwart
 Vinni Lettieri (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler